Australië
 Borden (Australië)

Canada
 Borden (Saskatchewan)
 Borden (Ontario)
 Canadian Forces Base Borden

Verenigd Koninkrijk
 Borden (Kent)
 Bordon (Hampshire)
 Borden (West Sussex)

Verenigde Staten
 Borden (Indiana)
 Borden County
 Borden Shaft